Charlot poliziotto o La strada della paura (Easy Street) – film statunitense del 1917 diretto da Charlie Chaplin
Quartieri alti (Easy Street) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987